Марио Дзагари (; 14 сентября 1913, Милан — 29 февраля 1996, Рим) — итальянский журналист и политик, министр внешней торговли Италии (1970—1972), министр помилования и юстиции (1973—1974).

Биография 
Родился 14 сентября 1913 года в Милане, получил высшее юридическое образование. Участвовал во Второй мировой войне в качестве офицера  итальянских альпийских стрелков. В 1942 году, находясь в Риме, присоединился к движению Сопротивления. Вошёл в число организаторов Революционного социалистического движения, которое позднее влилось в , основанное в Милане Лелио Бассо. После выхода королевской Италии из войны 8 сентября 1943 года это объединение слилось с социалистами в Итальянскую социалистическую партию пролетарского единства под руководством Пьетро Ненни. После оккупации Рима немецкими войсками Дзагари был арестован, но сумел бежать и ушёл в подполье.

В 1946 году был избран в Учредительное собрание, в 1947 году из-за разногласий его группы «Социалистическая инициатива» и большинства ИСП, покинул партию и вступил в Социалистическую партию итальянских трудящихся, в 1949 году возглавил её, а в 1958 году вернулся в ИСП.

В 1948 году состоял во фракции социалистического единства Палаты депутатов 1-го созыва, в 1950—1951 годах — во фракции Унитарной социалистической партии и с 1951 по 1953 год — во фракции Демократической социалистической партии в том же созыве Палаты.

С 1963 по 1979 год входил во фракцию ИСП Палаты депутатов с 4-го по 7-й созыв.

С 1964 по 1969 год являлся младшим статс-секретарём Министерства иностранных дел Италии во втором и третьем правительствах Моро и в первом правительстве Румора.

Министр внешней торговли Италии в третьем правительстве Румора с 27 марта по 6 августа 1970 года, а затем — до 17 февраля 1972 года в первом правительстве Коломбо.

Министр помилования и юстиции Италии в четвёртом правительстве Румора с 7 июля 1973 по 14 марта 1974 года и затем до 23 ноября 1974 года — в пятом правительстве Румора.

В 1976—1989 годах являлся депутатом Европейского парламента, оставаясь в рядах ИСП.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Политики XX века
Члены Итальянской социалистической партии
Министры юстиции Италии
Министры внешней торговли Италии
Депутаты Учредительного собрания Италии
Члены Палаты депутатов Италии
Депутаты Европарламента от Италии
Выпускники Миланского университета